Södra Knivsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Knivsjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun, 
Södra Knivsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,

Se även
Knivsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn